AICD steht als Abkürzung für
 automatic implantable cardioverter-defibrillator, frühere Bezeichnung für einen implantierbaren Kardioverter-Defibrillator (ICD)
 , den programmierten Zelltod nach Aktivierung von T- und B-Zellen

Abkürzung